Саралжинский сельский округ:
 Саралжинский сельский округ (Актюбинская область) — сельский округ в Актюбинской области.
 Саралжинский сельский округ (Западно-Казахстанская область) — сельский округ в Западно-Казахстанской области.